Стрельче:

 Стрельче — село на Украине, находится в Гороховском районе Волынской области.
 Стрельче — село в Городенковском районе Ивано-Франковской области, Украина.